Завраг — название населённых пунктов в России:

 Завраг — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Завраг — деревня в Павинском районе Костромской области.